<small>
Oberahr |
Oberalben |
Oberammergau |
Oberarnbach |
Oberasbach |
Oberau |
Oberaudorf |
Oberaula |
Oberaurach |
Oberbachheim |
Oberbarnim |
Oberbergkirchen |
Oberbettingen |
Oberbillig |
Oberbodnitz |
Oberboihingen |
Oberbösa |
Oberbrombach |
Obercunnersdorf | 
Oberdachstetten |
Oberderdingen |
Oberdiebach |
Oberding |
Oberdischingen |
Oberdolling |
Oberdorla |
Oberdreis |
Oberdürenbach |
Oberehe-Stroheich |
Oberelbert |
Oberelsbach |
Oberelz |
Obererbach |
Obererbach (Westerwald) |
Oberfell |
Oberfischbach |
Ober-Flörsheim |
Obergebra |
Obergeckler |
Obergriesbach |
Obergröningen |
Obergünzburg |
Obergurig |
Oberhaching |
Oberhaid |
Oberhaid |
Oberhain |
Oberhambach |
Oberharmersbach |
Oberhausen |
Oberhausen |
Oberhausen |
Oberhausen an der Appel |
Oberhausen an der Nahe |
Oberhausen bei Kirn |
Oberhausen |
Oberhausen-Rheinhausen |
Oberheimbach |
Oberheldrungen |
Ober-Hilbersheim |
Oberhof |
Oberhonnefeld-Gierend |
Oberhosenbach |
Oberickelsheim |
Oberirsen |
Oberkail |
Oberkatz |
Oberkirch |
Oberkirn |
Oberkochen |
Ober Kostenz |
Oberkotzau |
Oberkrämer |
Oberlahr |
Oberland am Rennsteig |
Oberlangen |
Oberlascheid |
Oberlauch |
Oberleichtersbach |
Oberlichtenau |
Oberlungwitz |
Obermaiselstein |
Obermarchtal |
Obermaßfeld-Grimmenthal |
Obermehler |
Obermeitingen |
Obermichelbach |
Obermoschel |
Obernau |
Obernbreit |
Obernburg am Main |
Oberndorf |
Oberndorf |
Oberndorf am Lech |
Oberndorf am Neckar |
Oberneisen |
Oberneukirchen |
Obernfeld |
Obernheim |
Obernheim-Kirchenarnbach |
Obernhof |
Obernholz |
Obernkirchen |
Obernzell |
Obernzenn |
Oberöfflingen |
Ober-Olm |
Oberoppurg |
Oberostendorf |
Oberotterbach |
Oberottmarshausen |
Oberpframmern |
Oberpierscheid |
Oberpleichfeld |
Oberpöring |
Oberraden |
Ober-Ramstadt |
Oberreichenbach |
Oberreichenbach |
Oberreidenbach |
Oberreißen |
Oberreute |
Oberried |
Oberrieden |
Oberriexingen |
Oberrod |
Oberroßbach |
Oberrot |
Oberroth |
Oberscheidweiler |
Oberscheinfeld |
Oberschleißheim |
Oberschlettenbach |
Oberschneiding |
Oberschöna |
Oberschönau |
Oberschönegg |
Oberschwarzach |
Oberschweinbach |
Obersimten |
Obersinn |
Obersöchering |
Obersontheim |
Oberstadion |
Oberstadt |
Oberstadtfeld |
Oberstaufen |
Oberstaufenbach |
Oberstdorf |
Oberstedem |
Obersteinebach |
Oberstenfeld |
Oberstreit |
Oberstreu |
Obersulm |
Obersülzen |
Obersüßbach |
Obertaufkirchen |
Oberteuringen |
Oberthal |
Oberthulba |
Obertiefenbach |
Obertraubling |
Obertrebra |
Obertrubach |
Obertshausen |
Oberuckersee |
Oberursel (Taunus) |
Oberviechtach |
Oberwallmenach |
Oberwambach |
Oberweid |
Oberweiler |
Oberweiler im Tal |
Oberweiler-Tiefenbach |
Oberweis |
Oberweißbach/Thür. Wald |
Oberwesel |
Oberweser |
Oberwiera |
Oberwies |
Oberwiesen |
Oberwiesenthal | 
Oberwolfach |
Oberwörresbach |
Oberzissen |
Obhausen |
Obing |
Obrigheim |
Obrigheim (Pfalz) |
Ochsenfurt |
Ochsenhausen |
Ochtendung |
Ochtersum |
Ochtmersleben |
Ochtrup |
Ockenfels |
Ockenheim |
Ockfen |
Ockholm |
Odderade |
Odelzhausen |
Odenbach |
Odenthal |
Oderaue |
Oderberg |
Odernheim am Glan |
Oderwitz | 
Odisheim |
Oebisfelde |
Oebles-Schlechtewitz |
Oechlitz |
Oechsen |
Oederan |
Oederquart |
Oedheim |
Oelde |
Oelixdorf |
Oelsberg |
Oelsnitz/Erzgeb. |
Oelsnitz/Vogtl. |
Oepfershausen |
Oerel |
Oer-Erkenschwick | 
Oering |
Oerlenbach |
Oerlinghausen |
Oersberg |
Oersdorf |
Oeschebüttel |
Oesterdeichstrich |
Oesterwurth |
Oestrich-Winkel |
Oettern |
Oettersdorf |
Oettingen in Bayern |
Oetzen |
Oevenum |
Oeversee |
Offenau |
Offenbach am Main |
Offenbach an der Queich |
Offenbach-Hundheim |
Offenberg |
Offenburg |
Offenbüttel |
Offenhausen |
Offenheim |
Offingen |
Offstein |
Ofterschwang |
Oftersheim |
Oggelshausen |
Ohlenhard |
Ohlsbach |
Ohlstadt |
Ohlweiler |
Ohmbach |
Ohmden |
Ohne |
Öhningen |
Ohorn |
Ohrdruf |
Ohrenbach |
Öhringen |
Ohrum |
Olbernhau |
Olbersdorf | 
Olbersleben |
Ölbronn-Dürrn |
Olching |
Oldenborstel |
Oldenburg (Oldenburg) |
Oldenburg in Holstein |
Oldenbüttel |
Oldendorf |
Oldendorf |
Oldendorf (Luhe) |
Oldenhütten |
Oldenswort |
Oldersbek |
Olderup |
Oldisleben |
Oldsum |
Olfen |
Ollendorf |
Öllingen |
Ollmuth |
Olmscheid |
Olpe |
Olsberg |
Olsbrücken |
Olsdorf |
Ölsen |
Olzheim |
Onsdorf |
Opfenbach |
Öpfingen |
Oppach | 
Oppenau |
Oppenheim |
Oppenweiler |
Oppershausen |
Oppertshausen |
Oppin |
Oppurg |
Oranienbaum |
Oranienburg |
Orbis |
Orenhofen |
Orfgen |
Orlamünde |
Orlenbach |
Ormont |
Ornbau |
Orsfeld |
Orsingen-Nenzingen |
Ortenberg |
Ortenburg |
Ortrand |
Osann-Monzel |
Osburg |
Oschatz |
Oschersleben (Bode) |
Osdorf |
Osloß |
Osnabrück |
Oßling |
Oßmannstedt |
Ostbevern |
Osteel |
Ostelsheim |
Osten |
Ostenfeld (Husum) |
Ostenfeld (Rendsburg) |
Osterberg |
Osterbruch |
Osterburg (Altmark) |
Osterburken |
Osterby |
Osterby |
Ostercappeln |
Ostereistedt |
Osterfeld |
Osterhausen |
Osterheide |
Osterhever |
Osterhofen |
Osterholz-Scharmbeck |
Osterhorn |
Osternienburg |
Osterode am Harz |
Oster-Ohrstedt |
Osterrade |
Osterrönfeld |
Osterspai |
Osterstedt |
Osterwald |
Osterwieck |
Osterwohle |
Osterzell |
Ostfildern |
Osthausen-Wülfershausen |
Ostheim vor der Rhön |
Osthofen |
Ostingersleben |
Ostrach |
Ostramondra |
Ostrau |
Ostrau |
Ostrhauderfehn |
Östringen |
Ostritz | 
Ostrohe |
Oststeinbek |
Ötigheim |
Ötisheim |
Ottenbach |
Ottenbüttel |
Ottendorf |
Ottendorf |
Ottendorf-Okrilla |
Ottenhöfen im Schwarzwald |
Ottenhofen |
Ottensoos |
Ottenstein |
Otter |
Otterbach |
Otterberg |
Otterfing |
Otterndorf |
Ottersberg |
Ottersheim |
Ottersheim bei Landau |
Otterstadt |
Ottersweier |
Otterwisch |
Otting |
Ottobeuren |
Ottobrunn |
Ottrau |
Ottstedt a. Berge |
Ottweiler |
Otzberg |
Otzing |
Ötzingen |
Otzweiler |
Ovelgönne |
Ovelgünne |
Overath |
Owen |
Owingen |
Owschlag |
Oybin | 
Oy-Mittelberg |
Oyten |

O